

Localidades 
 Mammoth (Arizona)
Ou ainda:
 Mammoth Lakes
 Mammoth Spring

Música 
 Mammoth, canção da banda nova-iorquina Interpol

Outros 
 Mammoth Records

Desambiguação
Desambiguações de topônimos